Izbori za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1897. održani su od 19. do 22. svibnja 1897. godine. Pobijedila je Narodna stranka.
Izbori nisu prošli mirno. Na pojedinim je biralištima bilo mrtvih zbog udara nenarodne vlasti, poput izbora u Bošnjacima.

Rezultati

{| class="wikitable"
'Pobjednici po kotarima
|- style="background: #efefef;"
! scope="col" | Izborni kotar
! scope="col" | Zastupnik
! scope="col  | Stranka
|-
|rowspan=1| Bakar 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Biškupec
| 
| 
|-
|rowspan=1| Bjelovar
| 
| 
|-
|rowspan=1| Bošnjaci
| 
| 
|-
|rowspan=1| Brlog
| 
| 
|-
|rowspan=1| Brod 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Cerna
| 
| 
|-
|rowspan=1| Čazma
| 
| 
|-
|rowspan=1| Dalj
| 
| 
|-
|rowspan=1| Daruvar
| 
| 
|-
|rowspan=1| Delnice
| 
| 
|-
|rowspan=1| Stubica
| 
| 
|-
|rowspan=1| Dolnji Miholjac
| 
| 
|-
|rowspan=1| Draganić
| 
| 
|-
|rowspan=1| Dugo Selo
| 
| 
|-
|rowspan=1| Đakovo
| 
| 
|-
|rowspan=1| Garčin 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Glina
| 
| 
|-
|rowspan=1| Gospić 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Gračac
| 
| 
|-
|rowspan=1| Hercegovac
| 
| 
|-
|rowspan=1| Hrtkovci
| 
| 
|-
|rowspan=1| Ilok
| 
| 
|-
|rowspan=1| Irig
| 
| 
|-
|rowspan=1| Ivanec 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Jastrebarsko 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Karlobag
| 
| 
|-
|rowspan=1| Karlovac
| 
| 
|-
|rowspan=1| Karlovci
| 
| 
|-
|rowspan=1| Klanjec 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Kloštar
| 
| 
|-
|rowspan=1| Koprivnica 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Korenica
| 
| 
|-
|rowspan=1| Kostajnica
| 
| 
|-
|rowspan=1| Krapina
| 
| 
|-
|rowspan=1| Križ
| 
| 
|-
|rowspan=1| Križevci 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Ludbreg
| 
| 
|-
|rowspan=1| Martinci
| 
| 
|-
|rowspan=1| Mitrovica
| 
| 
|-
|rowspan=1| Morović
| 
| 
|-
|rowspan=1| Našice
| 
| 
|-
|rowspan=1| Nova Gradiška
| 
| 
|-
|rowspan=1| Novigrad
| 
| 
|-
|rowspan=1| Novi Marof 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Novska
| 
| 
|-
|rowspan=1| Nuštar
| 
| 
|-
|rowspan=1| Ogulin
| 
| 
|-
|rowspan=1| Osijek I (g. grad)
| 
| 
|-
|rowspan=1| Osijek II (d. grad)
| 
| 
|-
|rowspan=1| Otočac 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Pakrac
| 
| 
|-
|rowspan=1| Perušić
| 
| 
|-
|rowspan=1| Petrinja
| 
| 
|-
|rowspan=1| Pisarovina
| 
| 
|-
|rowspan=1| Plaški
| 
| 
|-
|rowspan=1| Požega 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Pregrada 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Ruma
| 
| 
|-
|rowspan=1| Samobor
| 
| 
|-
|rowspan=1| Selce
| 
| 
|-
|rowspan=1| Senj
| 
| 
|-
|rowspan=1| Sisak
| 
| 
|-
|rowspan=1| Slatina
| 
| 
|-
|rowspan=1| Slunj
| 
| 
|-
|rowspan=1| Srb
| 
| 
|-
|rowspan=1| Stara Pazova
| 
| 
|-
|rowspan=1| Sveti Ivan Zelina
| 
| 
|-
|rowspan=1| Sveti Ivan Žabno
| 
| 
|-
|rowspan=1| Šid
| 
| 
|-
|rowspan=1| Šimanovci
| 
| 
|-
|rowspan=1| Udbina
| 
| 
|-
|rowspan=1| Valpovo
| 
| 
|-
|rowspan=1| Varaždin
| 
| 
|-
|rowspan=1| Velika Gorica
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vilić Selo
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vinkovci
| 
| 
|-
|rowspan=1| Virovitica
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vojnić
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vrbovsko
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vrginmost
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vuka
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vukovar
| 
| 
|-
|rowspan=1| Zagreb I
| 
| 
|-
|rowspan=1| Zagreb II
| 
| 
|-
|rowspan=1| Zagreb III
| 
| 
|-
|rowspan=1| Zemun
| 
| 
|-
|rowspan=1| Zlatar
| 
| 
|-
|}

 Zastupnici 
 Josip Frank
 Mile Starčević

Izvori

Literatura
Ivo Perić, Hrvatski državni sabor 1848. – 2000.'' 2. sv. Dom i svijet. Zagreb, 2000. (str. 372)

1897